
Termin -{CMP}- ima više značenja.

 -{CMP}- je citidin monofosfat.
 -{cmp}- je Juniks komanda za bajt-upoređivanje dva fajla.